Zsámboki János
Zsámboki János tárnokmester (1360–1371, 1373–1376) 
Zsámboky János
Zsámboky János (1531–1584), humanista, bölcseleti és orvosdoktor